Потомак — река на востоке США, впадающая в Чесапикский залив Атлантического океана.
 (1345) Потомак — астероид внешней части главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X и входит в состав семейства Хильды.

См. также 
 Потомак-авеню